ТАШ — многозначная аббревиатура и сокращение:
 Таш. — Ташкент
 ТАШ — телефонный аппарат шахтный
 ТАШ — Томская артиллерийская школа
 ТАШ — Торонтская алекситимическая шкала

См. также